Discotheciella är ett släkte av svampar. Discotheciella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discotheciella